DDI steht für:
 Daini Denden Inc., eines der Vorgängerunternehmen des japanischen Telekommunikationsunternehmens KDDI
 Data Dictionary Identifier, eindeutiger Bezeichner im Kontext des ISOBUS
 Data Documentation Initiative, Standard für die Beschreibung von sozialwissenschaftlichen Daten
 Device Driver Interface, Schnittstelle zwischen (Windows) Betriebssystem und Gerätetreibern
 (2',3'-)Dideoxyinosin, siehe Didanosin
 Dieta democratica istriana, siehe Istrische Demokratische Versammlung
 Direct Dialing In, siehe Durchwahl
 Diverging Diamond Interchange, eine neuere Bauart einer Autobahnanschlussstelle, siehe Anschlussstelle (Autobahn) #DDI / DCD
 DNS, DHCP und IP Address Management
 Daydream Island Heliport (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz auf Daydream Island, Queensland

ddi steht für:
 Diodio (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf der Goodenough-Insel, Milne-Bay-Provinz von Papua-Neuguinea

Abkürzung